Ulf Isaksson, švedski hokejist, * 19. marec 1954, Švedska, † 25. december 2003, Švedska.

Isaksson je v švedski ligi igral za kluba RA-73 in AIK IF, s katerim je v sezonah 1981/82 in 1983/84 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1982 je bil kot 95. izbran na NHL naboru s strani kluba Los Angeles Kings, za katerega je zaigral v sezoni 1982/83, ko je odigral 50 tekem v ligi NHL, dosegel pa sedem golov in petnajst podaj.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene srebrne medalje.

Statistika kariere

|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 22
| 5
| 3
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 15
| 10
| 25
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 36
| 11
| 7
| 18
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 36
| 14
| 5
| 19
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 34
| 11
| 7
| 18
|
| 16
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 34
| 15
| 14
| 29
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 36
| 9
| 11
| 20
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 35
| 13
| 7
| 20
|
| 26
|
| 6
| 3
| 0
| 3
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 24
| 9
| 7
| 16
|
| 16
|
| 7
| 5
| 2
| 7
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Haven Nighthawks
| AHL
| 82/83
|
| 14
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 82/83
|
| 50
| 7
| 15
| 22
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 36
| 11
| 11
| 22
|
| 12
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 6
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 33
| 7
| 8
| 15
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| RA-73
| Švedska 3. liga
| 85/86
|
| 28
| 25
| 22
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| RA-73
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
| 30
| 20
| 14
| 34
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| RA-73
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
| 12
| 4
| 8
| 12
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 505
| bgcolor="#7FFF00" | 178
| bgcolor="#7FFF00" | 155
| bgcolor="#7FFF00" | 333
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 186
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski levokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1982
Izbrani na naboru lige NHL (Los Angeles Kings)
Hokejisti AIK
Hokejisti New Haven Nighthawks
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti RA-73